Друге ім'я міфічного персонажа Асканія, родоначальника давньоримського роду Юліїв .
 Англійське ім'я, наприклад Юл Бріннер
 Джордж Удні Юл (1871—1951) — шотландський статистик, один із засновників аналізу часових рядів.
 Юл — річка в Томській області, Росія